Мі́клош () — угорське ім'я і прізвище. Близьке до словацього та чеського імені «Mikuláš» й відповідає українському «Микола».

Прізвище 
 Бела Міклош (1890 — 1948) — угорський політик та військовий діяч.
 Іван Міклош (1960) — словацький політик.
 Карло Мікльош (1915 — 2003) — український футболіст, суддя і футбольний функціонер.

Ім'я 
 Міклош Янчо (1921–2014) — угорський кінорежисер і сценарист.

Примітки 

Угорські прізвища